Camera dell'eco – situazione in cui le informazioni, le idee o le credenze vengono amplificate o rafforzate dalla comunicazione e dalla ripetizione all'interno di un sistema definito
 Camera dell'eco – strumento utilizzato per riprodurre effetti di riverbero

Pagine correlate 
 Echo chamber